Stroppe ist der Nachname folgender Personen:

 Heribert Stroppe (1932–2017), deutscher Physiker
 Lutz Stroppe (* 1956), deutscher Ministerialbeamter
 Wolfgang Stroppe (1934–2001), deutscher Karikaturist